Jessica Clarke (n. 1989) calciatrice inglese
 Jessica Clarke (n. 2002) ginnasta britannica
 Jessica Clarke (n. 1993) supermodella neozelandese